Paliphora är ett släkte av svampar. Paliphora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paliphora